Karakteristiek (karakteriseert), kan duiden op herkenbaar, kenmerkend, typerend, treffend of op een typische karakterschets
Karakteristiek (grafiek), daarin worden de eigenschappen van een circuit of apparaat beschreven
Karakteristiek (wiskunde), van een ring R in de abstracte algebra is dat men het kleinste aantal keren in een som gebruik moet maken van het multiplicatieve identiteitselement (1) om het additieve identiteitselement (0) te verkrijgen
Karakteristieke impedantie, een begrip uit de elektrotechniek
Karakteristieke functie (kansrekening), van een stochastische variabele X is in de kansrekening en statistiek de functie die voor reële t gegeven wordt
Karakteristieke klasse, een manier om met elke principale bundel op een topologische ruimte X een cohomologieklasse van X te associëren
Karakteristieke ondergroep, een deelgebied van de wiskunde en daarvan is een karakteristieke ondergroep een ondergroep, die onder alle automorfismen van de "oudergroep" is gesloten
Karakteristieke polynoom, kan men associëren in de lineaire algebra met elk vierkante matrix
Karakteristieke sterkte, van een materiaal of onderdeel
Karakteristieke straling, een vorm van röntgenstraling

Zie ook 
Karakteristieke functie (doorverwijspagina)